Лас Паломас, Ранчо има више значења:

 Лас Паломас, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Паломас, Ранчо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Паломас, Ранчо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику